11672 Cuney – asteroide della Fascia principale
 Santuario di Cunéy – santuario nel vallone di Saint-Barthélemy (Valle d'Aosta)
 Rifugio Oratorio di Cunéy – rifugio nei pressi dell'oratorio di Cunéy
 Cuney – città del Texas
 Waring Cuney – poeta